А́лекс Мумбру́ Му́рсия (; ) — испанский профессиональный баскетболист и тренер. Главный тренер баскетбольного клуба «Валенсия».

Карьера

Клубная 
Мумбру начинал карьеру в клубе «Сант-Иосиф Бадалона», представлявшем четвёртый дивизион и бывший фарм-клубом «Ховентуда» в сезоне 1997-98 и 1998-99, а также несколько игр сыграл за первую команду «Ховентуд» в высшем испанском дивизионе. Перед началом сезона 2002-03 годов перешёл в «Реал Мадрид». В сезоне 2004-05 годов вновь вернулся в «Ховентуд».

В сезоне 2006-07 выступал за «Реал Мадрид», а с 2009 года играет в «Бильбао».

Международная 
Мумбру выступал за первую сборную Испании, чемпион мира ФИБА 2006 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2007 года, серебряный призёр Олимпиады в Пекине 2008 года, чемпион Европы 2009 года.

Перед началом Евробаскета 2011 года 32-летний игрок объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Достижения 
Клубные
 Кубок вызова ФИБА : чемпион, 2006
 Кубок Европы по баскетболу : чемпион, 2007
 Чемпионат Испании по баскетболу : чемпион, 2007
Международные
 Средиземноморские игры : бронзовый призёр, 2005
 Чемпионат мира по баскетболу : чемпион, 2006
 Чемпионат Европы по баскетболу : серебряный призёр, 2007
 Летние Олимпийские игры : серебряный призёр, 2008
 Чемпионат Европы по баскетболу : чемпион, 2009
Индивидуальные
 MVP Кубка Каталонии по баскетболу : 2006

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока Чемпионата мира 2010 ФИБА

Баскетболисты Испании
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры Испании
Тренеры БК «Бильбао»
Тренеры БК «Валенсия»